Associatie van Surinaamse fabrikanten, een Surinaamse fabrikantenvereniging
 Anuncio de Señales y Frenado Automático, een treinbeïnvloedingssysteem in Spanje
 AS Forces Armées, Senegalees basketbalteam
 AS Faso-Yennenga, een Burkinese voetbalclub uit de hoofdstad Ouagadougou